Catedral de Vitoria puede referirse a:
 Catedral de Santa María (Vitoria) o catedral vieja, en Vitoria (España);
 Catedral de María Inmaculada (Vitoria) o catedral nueva, en Vitoria (España);
 Catedral metropolitana de Vitória, en Vitória (Brasil).